Solnicki ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gastón Solnicki (* 1978), argentinischer Filmregisseur
 Lara Solnicki (* um 1986), kanadische Jazzmusikerin und Dichterin
 Victor Solnicki (1938–2016), kanadischer Filmemacher